

Sigle 
 Editoria a pagamento – segmento della pseudoeditoria
 Edgar Allan Poe – scrittore statunitense
 Europe Athlètisme Promotion – circuito europeo di competizioni di atletica leggera
 Extensible Authentication Protocol – protocollo di autenticazione

Codici 
 EAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo (Francia)